Кэтрин Мэри Стюарт (, род. ) — канадская актриса.

Карьера 
Кэтрин Мэри Стюарт начала свою карьеру с участия в мыльной опере «Дни нашей жизни» в 1981—1983 годах. В 1984 году она сыграла главные роли в двух коммерчески успешных кинофильмах: «Последний звёздный боец» и «Ночь кометы». В следующем году она сыграла главную роль в романтической комедии «Шалопай».

Кэтрин Мэри Стюарт снялась в двух мини-сериалах с большим бюджетом: «Голливудские жёны» в 1985 году, и «Грехи» в 1986 году, а также была приглашённой звездой в телесериалах «Рыцарь дорог», «Отель», «Альфред Хичкок представляет» и «За гранью возможного». Она также снялась в нескольких телевизионных фильмах, а также в кинофильмах «Ночной полёт» и «Уикенд у Берни». В девяностых её карьера пошла на спад и Стюарт снималась редко, в основном в независимых фильмах и телефильмах.

Личная жизнь 
Стюарт была замужем дважды. С 1983 по 1985 год она была замужем за актёром Джоном Финдлейтером, а с 1992 года состоит в браке с Ричардом Аллертом, у них двое детей: дочь Hanna Allerton и сын Connor McKay Allerton (1996).

Фильмография 
 1980 — Яблоко / The Apple
 1981 — Ночные ястребы / Nighthawks
 1984 — Последний звёздный боец / The Last Starfighter
 1984 — Ночь кометы / Night of the Comet
 1985 — Шалопай / Mischief
 1985 — Голливудские жёны / Hollywood Wives
 1987 — Стиляги / Dudes
 1987 — Ночной полёт / Nightflyers
 1988 — Свихнувшийся мир / World Gone Wild
 1989 — Уикенд у Берни / Weekend at Bernie’s
 1992 — Психопат / Psychic
 1993 — Искупление в Арктике / Ordeal in the Arctic
 1993 — Морской волк / The Sea Wolf
 2007 — Девушка по соседству / The Girl Next Door
 2008 — Смерть в 17 / Dead at 17
 2009 — Любовь и танцы / Love N' Dancing
 2010 — Восходящие звезды / Rising Stars

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Актрисы телевидения Канады
Актрисы мыльных опер Канады